El cuerpo de fusileros marinos de la República de China (中華民國海軍陸戰隊; pinyin: Zhōnghuá Mínguó Hǎijūn Lùzhàndùi ) o marines chinos es el brazo anfibio de la Marina de la República de China, nombre oficial de Taiwán.
El cuerpo está a cargo del combate anfibio, de las operaciones en contra de los desembarcos enemigos y de las tareas de refuerzo sobre la isla de Taiwán y las islas de Kinmen, Wuqiu, y Matsu, así como de la defensa de las instalaciones de la marina. Es desplegada como fuerza de reacción rápida y reserva estratégica.

Organización 
Mando : El mando del cuerpo de fusileros marinos está subordinado a los cuarteles generales de la marina, al estado mayor general, al ministerio de defensa y al presidente de la república de China.

El cuerpo está compuesto de : 
 3 brigadas (antiguamente divisiones)
 #66.º brigada marina
 #77.º brigada marina
 #99.º brigada marina
 Varios grupos : 
 Grupo amfibio blindado
 Grupo de reconocimiento amfibio (más de la mitad de los 600 miembros de este batallón son aborígenes taiwaneses)
 Grupo de logística de playa
 Grupo de comunicación, información y guerra electrónica
 Mando de la guarnición de Wuchiu
 Bataillon del cuartel general del cuerpo

Historia 
El cuerpo de fusileros marinos fue formado en diciembre de 1914 a partir del antiguo cuerpo de los centinelas de la marina. En 2004, la república de China (Taiwán) ha desplegado una brigada cerca de Taipéi para defenderse contra una posible invasión de la República popular de China. El lema del cuerpo de los fusileros marinos de la república de China es  ("siempre fiel"), el lema de los marines de Estados Unidos "Semper Fidelis".

Infantería de marina
República de China